Lomnička (Czechy)
 Lomnička (Słowacja)